Esta é uma lista de futebolistas do Grupo Desportivo Estoril Praia.

Jogadores notáveis 

  Freddy (Internacional Angolano AA e Português Sub-21)
  Daniel Carriço (Camadas Jovens)
  António Morato;
  Amílcar;
  Moses Sakyi
  Hernâni Ferreira da Silva
  Dimas Teixeira (apenas na equipa de Veteranos do GDEP)
  Kasper Schmeichel (Representou o Grupo Desportivo Estoril Praia nas camadas jovens)
  Madjer (Melhor jogador do Mundo de Futebol de Praia)
  Marinho Duarte (Futebol de Praia)
  Rodrigues (Futebol de Praia)

  Miguel Lisboa (Basquetebol)
  Hugo Ribeiro (Basquetebol)
  Rui Pinheiro (Basquetebol)
  David Dias (Basquetebol

  José Bento (Badminton - Recordista de títulos nacionais masculinos)

  Isabel Rocha (Badminton - Recordista de títulos nacionais femininos)

  Helgi Daníelsson (Fut4ALL)
Existem também um lote de personalidades, que foram praticantes desportivos no GDEP mas que se evidenciaram noutras áreas, como por exemplo:
 Pedro Pinto: foi atleta de Basquetebol no GDEP, sendo que hoje é um dos mais conceituados jornalistas desportivos a nível mundial, sendo o director da CNN para a área do Desporto Europeu;
 Lino Barruncho: jogou futebol 10 anos no GDEP (dos 7 ao 17) e destacou-se no Duatlo e no Triatlo, sendo que em 1996 foi Campeão Mundial de Duatlo;
 Correia dos Santos: praticante de Futebol no GDEP na década de 1940, foi um dos melhores jogadores Mundiais de todos os tempos de Hóquei em Patins e representou Portugal por 158 Vezes.

Por temporada

2017-18
Atualizado a 04 de fevereiro de 2018.

Grupo Desportivo Estoril Praia
Listas de futebolistas por clube de Portugal